

Sigle 
 FTI - Ferrovie Turistiche Italiane – associazione amatoriale di trasporti ferroviari turistici
 Flight test instrumentation – strumentazione atta al controllo dei vari parametri tecnici temporaneamente installata su aerodine in fase di prova

Codici 
 FTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fitiuta (Samoa Americane)